Neelix – niemiecki DJ i producent muzyczny
 Neelix – fikcyjna postać z serialu Star Trek